Cell (engl. „Zelle“) bezeichnet
 Cell (Zeitschrift), wissenschaftliche Zeitschrift über Zellbiologie
 Cell (Prozessor) 
 The Cell, Film 
 Cell (Band) 
 den Originaltitel des Romans Puls (Roman)
 den Originaltitel des Films Puls (Film), basierend auf Stephen Kings Roman "Puls"

Siehe auch: 
 Celles
 Czell
 Sell
 Selle
 Selles
 Szell
 Zell
 Zelle